Открытый чемпионат Таиланда 2013 — 11-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Бангкоке, Таиланд, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 21 по 29 сентября. Турнир открывал осеннюю серию турниров в Восточной Азии.

Первым сеянным в одиночном турнире был Томаш Бердых (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Милош Раонич выигрывает 2й одиночный титул в сезоне и 5й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Томаш Бердых вышел в 3й одиночный финал в сезоне и 19й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Джейми Маррей выигрывает 3й парный титул в сезоне и 10й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Джон Пирс выигрывает 3й парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Таиланда по теннису среди мужчин
 Мировой тур ATP 2013
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте АТР 
 

Таиланд
Теннис
Сентябрь 2013 года
2013